2 miejscowości w Polsce:
 Wilczna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Wilczna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca